Окказионализм (филология) — авторский неологизм
 Окказионализм (философия) — западноевропейское философское течение XVII века